Salen (Schotland), een dorp op Mull, Schotland
Sälen, een dorp in Zweden